Elitserien 1994/95 steht für:

 Elitserien (Eishockey) 1994/95, Saison der höchsten schwedischen Eishockeyspielklasse
 Elitserien (Schach) 1994/95, Saison im Schach

Siehe auch:
 Eliteserien 1994/95